Куртма́к — малая река в центральной части Челябинской области России. Правый приток реки Коелга (бассейн Тобола). Длина — 13 км.

Течение 
Берёт начало из болота Куртмак у села Калиновка в Чебаркульском районе. Втекает в пруд на реке Коелга на территории того же района.

Населённые пункты 
На реке расположены: посёлки Калиновка и Колотовка.

Использование 
Для водоснабжения посёлков на речке построены 2 пруда.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 14010500112111200001087
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111200108
 Код бассейна — 14.01.05.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 

Притоки Коелги
Реки Чебаркульского района